Pfarrkirche Jois steht für folgender Kirchen in Jois, Burgenland:

 Alte Pfarrkirche Jois (Hl. Georg) 
 Neue Pfarrkirche Jois (Herz-Jesu-Kirche)